La Rochelle, Charente-Maritime
 La Rochelle, Haute-Saône